Sumpor bromid se može odnositi na:

 Sumpor dibromid
 Disumpor dibromid